«Сибур Арена» — концертно-спортивный многофункциональный комплекс на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

В сентябре 2015 года «Сибур Арена» впервые приняла мужской теннисный турнир ATP St.Peterburg Open, а в феврале 2016 года на арене запланирован женский теннисный турнир WTA St. Petersburg Trophy.

18 декабря 2016 на Сибур арене прошёл один из самых крупных турниров по MMA — Российского промоушена «Absolute championship berkut» ACB 50 собравший более 5 тысяч зрителей.

На «Сибур Арене» выступает баскетбольный клуб «Зенит» в рамках Единой Лиги ВТБ и еврокубков (Еврокубок и Евролига) в сезонах-2014/15, 2015/16, 2018/19 и 2019/2020.

С 2017 года на арене выступает волейбольный клуб «Зенит».

Ранее, на месте «Сибур Арены» находилось запасное поле стадиона имени Кирова  с трибунами, на нём один официальный матч в рамках Кубка России провёл футбольный клуб «Зенит».

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Сибур Арены»
 Страница «Сибур Арены» на сайте БК «Спартак»

Баскетбольные арены России
Спортивные сооружения Санкт-Петербурга
Стадионы, построенные в 2013 году в России
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в Санкт-Петербурге
Здания и сооружения Петроградского района
Крестовский остров (Санкт-Петербург)
БК «Спартак» Санкт-Петербург